Muchas universidades disponen de una Facultad de Química o de una Escuela de Química. He aquí una lista incompleta:

 Escuela de Química (Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia).
 Facultad de Ciencias Químicas (Universidad Complutense de Madrid, España).
 Facultad de Química (Universidad Nacional Autónoma de México, México).
 Facultad de Química (Universidad de El Salvador, El Salvador).
 Facultad de Química (Universidad de la República, Uruguay).